Ишханян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ишханян, Айк (род. 1989) — армянский футболист.
 Ишханян, Акоп (род. 1938) — армянский художник и скульптор, работавший в США и СССР.
 Ишханян, Рафаел Аветисович (1922—1995) — армянский библиограф, филолог-языковед.